Кошевое — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кошевое — село в Карасуском районе Костанайской области.

Россия 
 Кошевое — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Кошевое — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Кошевое — село в Смирныховском районе Сахалинской области.

Украина 
 Кошевое — село в Широковском районе  Днепропетровской области.
 Кошевое — село в  Миргородском районе Полтавской области, ликвидировано в 2003 году.